MLB All-Star Game 1961 (pierwszy mecz)
 MLB All-Star Game 1961 (drugi mecz)